est un genre éteint et fossile de plésiosaure de la famille des Elasmosauridae. L'espèce type est  et en 2022, le genre est resté monotypique.

Présentation 
Il a été découvert en 1962 par Samuel Paul Welles et a été décrit comme étant Alzadasaurus colombiensis avant qu'il ne soit attribué à un nouveau genre par Kenneth Carpenter en 1999.

Il a été nommé en l'honneur du paléontologue Jack M. Callaway,  qui, comme l'a dit Carpenter, a fait beaucoup d'effort pour améliorer notre compréhension de ceux-ci. Le suffixe « saurus » provient du grec « sauros » (de σαυρος), ce qui signifie « lézard » ou « reptile ».

Le premier crâne découvert mesurait  de long, ce qui nous permet d'estimer la taille de l'animal à  de long pour un poids de .

Cladogramme dans Elasmosauridae

Bibliographie 
 Carpenter, K. 1999. "Revision of North American elasmosaurs from the Cretaceous of the Western Interior". Paludicola 2(2):148-173.
 ^ Jump up to:a b c d e f "ppne.co.uk entry on Callawayasaurus". Retrieved 2008-03-06.
 Jump up^ "oceansofkansas.com entry on Callawayasaurus". Retrieved 2008-03-08.
 Jump up^ Patrick S. Druckenmiller and Anthony P. Russell., "A new Elasmosaurid Plesiosaur (Reptilia: Sauropterygia) from the lower Cretaceous Clearwater Formation, Northeastern Alberta, Canada". Vertebrate Morphology Research Group, Department of Biological Sciences, University of Calgary

Liens externes 

Information on plesiosaurs, including images of a Callawayasaurus skull

Notes et références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1999
Taxon fossile décrit en 1962